Первенство ФНЛ 2018/2019 — 27-й сезон второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России.

Клубы-участники

Изменения 
По итогам Первенства ПФЛ 2017/2018 в ФНЛ вышли следующие клубы:
 «Чертаново» (Москва) — победитель зоны «Запад». Вышел в ФНЛ впервые в истории.
 «Мордовия» (Саранск) — победитель зоны «Урал-Приволжье». Вернулся в ФНЛ спустя 1 сезон.
 «Армавир» — победитель зоны «Юг». Вернулся в ФНЛ спустя 2 сезона.
 «Краснодар-2» — 4-е место в зоне «Юг». Вышел в ФНЛ впервые в истории.

По итогам чемпионата России 2017/2018 в ФНЛ выбыли следующие клубы:
 «СКА-Хабаровск», занявший 16 место, выбыл в ФНЛ спустя 1 сезон.
ФК «Анжи» (Махачкала), занявший 14-е место и уступивший в стыковых матчах «Енисею», должен был вернуться в ФНЛ спустя 3 сезона. В июне 2018 года клуб заявил о желании вернуться в РФПЛ сезона 2018/2019, в случае снятия с турнира ФК «Амкар» (Пермь). 13 июня 2018 года Комиссия РФС отозвала у «Амкара» лицензию на участие в Чемпионате России 2018/2019 и в Первенстве ФНЛ 2018/2019 года в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей, что возвратило махачкалинский клуб в высший дивизион.
Освободившееся в ФНЛ место занял ФК «Краснодар-2».

По итогам прошлого сезона ФНЛ в Профессиональную футбольную лигу выбыли следующие клубы:
 «Кубань» (Краснодар), занявшая 9-е место, позже был признана банкротом. Покинула лигу спустя 2 сезона;
 «Волгарь» (Астрахань), занявший 10-е место, выбыл в ПФЛ по финансовым причинам.

По итогам прошлого сезона ФНЛ в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Оренбург» (Оренбург), занявший 1-е место, вернулся в элиту спустя 1 сезон;
 «Крылья Советов» (Самара), занявший 2-е место, вернулся в элиту спустя 1 сезон.
 «Енисей» (Красноярск), занявший 3-е место и победивший «Анжи» в стыковых матчах. Вышел в РФПЛ впервые в истории.

По итогам прошлого сезона ФНЛ:
 «Зенит-2» занял 16-е место и сохранил прописку в ФНЛ, так как ни одна команда-участница зоны «Восток» Первенства ПФЛ 2017/2018 не подала в указанные сроки заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ.
 «Ротор» (Волгоград) занял 17-е место, но сохранил прописку в связи с отказом от участия в ФНЛ победителя зоны «Центр» ПФЛ московского «Арарата».
 «Луч-Энергия» (Владивосток) занял 18-е место, но сохранил прописку в связи с отказом «Волгаря» от участия в ФНЛ.
 «Тюмень» заняла 19-е место, но сохранила прописку в связи с неполучением «Тосно» (занял в Премьер-лиге сезона 2017/18 15-е место) лицензии РФС.
 «Факел» занял 20-е место, но сохранил прописку в связи с неполучением «Кубанью» лицензии РФС.

Таким образом, впервые за всю историю российского Первого Дивизиона и ФНЛ ни одна команда, занявшая место в зоне вылета в низший дивизион, не покинула в итоге ФНЛ.

На базе «Динамо СПб» был образован новый клуб «Сочи», который получил место в Футбольной национальной лиге.

География соревнований 

Команды, которые вступили в первенство ФНЛ благодаря победе во Первенстве ПФЛ, обозначены зелёной стрелкой ().Команды, которые вступили в первенство ФНЛ после вылета из премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ().Команды, которые остались в первенстве ФНЛ благодаря отказам от участия других клубов ().Команды, которые вступили в первенство ФНЛ из Первенства ПФЛ благодаря образовавшейся вакансии ( ).

Тренеры и капитаны команд 

Примечания

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  •

Статистика

Лучшие бомбардиры 

Источник: championat.com

Статистика домашней посещаемости матчей команд

Рекорды сезона 

 Самый быстрый гол в сезоне: Роман Акбашев («Авангард») на 10-й секунде в ворота «Химок» (4 августа 2018)
 Самая крупная победа хозяев (+3): «СКА-Хабаровск» — «Армавир» — 3:0 (17 июля 2018), «Тюмень» — «Балтика» — 4:1 (17 июля 2018), «Факел» — «Шинник» — 3:0 (4 августа 2018), «Мордовия» — «Сибирь» — 3:0 (8 августа 2018)
 Самая крупная победа гостей (+4): «Чертаново» — «Сочи» — 2:6 (30 сентября 2018)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (8): «Чертаново» — «Сочи» — 2:6 (30 сентября 2018)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6): «Чертаново» — «Сочи» — 2:6 (30 сентября 2018),
 Наибольшее количество побед подряд (5) Ротор
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (13): «Луч»
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (8): «Зенит-2», «Армавир»
 Наибольшее количество поражений подряд (8): «Зенит-2»
 Наибольшее количество матчей без забитых мячей подряд (3): «Армавир»
 Наибольшее количество матчей без пропущенных мячей подряд (6): «Ротор» (575 минут — Мирослав Лобанцев)
 Наибольшая посещаемость матча (31 369)''': «Нижний Новгород» — «Авангард» — 0:1 (26 августа 2018)

Ежемесячные награды

Лауреаты сезона 
Общим собранием ФНЛ были утверждены лауреаты первенства, определённых по итогам голосования главных тренеров и капитанов всех команд ФНЛ.
 Лучший игрок: Максим Барсов («Сочи»)
 Лучший вратарь: Николай Заболотный («Сочи»)
 Лучший защитник: Кирилл Гоцук («Авангард»)
 Лучший полузащитник: Евгений Песегов («Сочи»)
 Лучший нападающий: Максим Барсов («Сочи»)
 Лучший бомбардир: Максим Барсов («Сочи»)
 Лучший распасовщик: Владислав Сарвели («Чертаново»)
 Лучший молодой игрок: Владислав Сарвели «Чертаново»)
 Игрок-открытие: Владислав Сарвели («Чертаново»)
 Лучший легионер: Сильванус Нимели («Спартак-2»)
 Лучший тренер: Александр Точилин («Сочи»)
 Лучший арбитр: Лаша Верулидзе (Владикавказ)
 Лучший ассистент арбитра: Андрей Гурбанов (Краснодар)

Маркетинговый чемпионат 
Сайт ФНЛ в этом сезоне проводил так называемый маркетинговый чемпионат: команды ранжировались в нём по различным параметрам, от посещаемости до активности в соцсетях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ 
 Оnedivision.ru — Футбол России: ФНЛ, ПФЛ
 Goleada.ru — Футбол России: ФНЛ, ПФЛ, ЛФЛ и регионы 

Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018/2019
2018